Suchota (ukr. Сухота) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej część Boratyna.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim